Balloch Bridge bezeichnet folgende denkmalgeschützte Brücken in Schottland:

 Balloch Bridge (Alyth Burn), Perth and Kinross
 Balloch Bridge (Ballochburn), Angus
 Balloch Bridge (Leven), West Dunbartonshire
 Balloch Mill Bridge, Perth and Kinross, siehe Mill of Quiech Bridge
 Balloch Road Bridge, West Dunbartonshire